Crawfordville kan syfta på:

 Crawfordville, Florida
 Crawfordville, Georgia

Se även 
 Crawfordsville